Сент-Обе́н-ан-Шаролле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 115 км на південний захід від Діжона, 55 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 181 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 474,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Обен-ан-Шаролле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Обен-ан-Шаролле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара